Szklarnia ist ein polnischer: Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Szklarnia (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Luisenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Szklarnia (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Glashütte, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Szklarnia (Świętajno), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1945: Adamsverdruß, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Szklarnia (Janów Lubelski), Ort im Powiat Janowski
 Szklarnia (Zakrzew), Ort im Powiat Lubelski
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Szklarnia (Międzylesie), Ort im Powiat Kłodzki, bis 1945: Gläsendorf, Kreis Glatz, Schlesien
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Szklarnia (Kochanowice), Ort im Powiat Lubliniecki, bis 1945: Gläsendorf, Kreis Habelschwerdt, Schlesien